Partit d'Alliberament Assiri (del seu nom en siríac Gabo d-Furqono d-Assyria), partit polític assiri
 Grup per a la filogènia de les angiospermes, grup científic especialitzat en la sistemàtica de les plantes amb flors
 Acord de Divendres Sant (del seu nom en anglès Good Friday Agreement), acord per resoldre el conflicte nord-irlandès, signat el 1998
 Associació de Futbol de Ghana (del seu nom en anglès Ghana Football Association), màxim organisme rector del futbol a Ghana
 Federació de Futbol de Gàmbia (del seu nom en anglès Gambia Football Association), màxim organisme rector del futbol a Gàmbia
 Associació de Futbol de Gibraltar (del seu nom en anglès Gibraltar Football Association), màxim organisme rector del futbol a Gibraltar
 Associació de Futbol de Grenada (del seu nom en anglès Grenada Football Association), màxim organisme rector del futbol a Grenada
 Associació de Futbol de Guam (del seu nom en anglès Guam Football Association), màxim organisme rector del futbol a Guam
 Agrupament de sòl agrícola (del seu nom en francès Groupement Foncier Agricole), societat civil pròpia del sector agrícola de França
 GFA Basic (de l'acrònim en alemany Gesellschaft Für Automatisierung), versió del BASIC desenvolupat per a Atari ST